Октя́брьский (Октя́брьский рудни́к) — бывший посёлок городского типа в Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области. Располагался на мысу Рогатом на берегу Татарского пролива южнее посёлка Дуэ.

Возник до Революции 1917 года как шахтёрский посёлок при угольном руднике. В 1927 году рудник был восстановлен и получил название Октябрьский в честь 10-летия Октябрьской революции. В 1929 году посёлок получил статус посёлка городского типа. В 1930-е годы рудник был высокомеханизированным предприятием — более 90 % угля добывалось машинами и механизмами. В 1945 году на посёлок сошла мощная лавина, жертвами которой стали 131 человек. После истощения запасов угля в 1963 году шахты были закрыты, а посёлок упразднён.

Численность населения Октябрьского:

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Сахалинской области
Бывшие посёлки городского типа Сахалинской области